И́матра () — город в Финляндии в области Южной Карелии (ранее город входил в состав губернии Южная Финляндия, в 2010 году эта административная единица была упразднена).

Население составляет 29,3 тыс. жителей (2007). Основан в 1948 году, статус города получен в 1971 году.

Город расположен на реке Вуоксе, в северной части Карельского перешейка, около границы с Россией, в 210 км от Санкт-Петербурга. Ближайший российский город — Светогорск (7 км).

Основные работодатели в городе — Stora Enso (целлюлозно-бумажное производство), муниципалитет города, Ovako Bar Oy (металлургическая промышленность), пограничная служба.

Пограничный пункт пропуска 
Код пункта выпуска для оформления таможенной декларации (Office of exit) — FI556100.

Государственная граница между Россией (СССР) и Финляндией с 1947 года проходит в 6 км к юго-востоку от Иматры. Менее чем в 1 км от границы расположен российский, ранее советский, город Светогорск. В 1960-е годы между Светогорском и Иматрой уже существовал железнодорожный пограничный переход, который использовался для импорта и экспорта грузов, а в 1970-е годы по договорённости между советскими и финскими властями был создан автомобильный переход, который обслуживал главным образом экспорт советского леса, а также потребности высококвалифицированных иностранных специалистов, которые были приглашены для работы на Светогорском ЦБК. Среди этих специалистов были граждане разных стран, в том числе и США. Специалисты жили в финской Иматре и ездили ежедневно на работу через границу на Светогорский ЦБК.

В 1990-е годы было принято решение реконструировать погранпереход, превратив его в современный МАПП (международный автомобильный пункт пропуска), и разрешить пересекать здесь границу всем, а не только лицам, находящимся в спецсписке. После долгих проволочек задача была решена, и в 2002 году переход заработал. В 2006 году стал круглосуточным. Разрешён переход гражданам всех государств. Как и на всех пограничных КПП в Ленинградской области, разрешено пересечение границы на велосипеде, чем активно пользуются финские и российские велотуристы и местные жители. Расстояние от центра Иматры (район Иматранкоски) до центра Светогорска около 5 км. Пеший переход запрещён, как и на двух других МАПП (Брусничное и Торфяновка).

Демографическое развитие Иматры 1980–2020 гг.

Руководство города

Мэры 

 Toivo Mansner
 Kalervo Aattela
 Aaro Mäkelä
 Jarkko Paronen 1994–1995
 Tauno Moilanen
 Pertti Lintunen 2006–2017
 Rami Hasu 2017–2018
 Kai Roslakka 2018-

Транспорт 

Первый поезд из Петербурга пришел в Иматру в 1892 году, пассажирские перевозки на этом направлении были прекращены в 1918 году. 

Через железнодорожный переход пока нет движения пассажирских поездов, но возможна организация пригородного международного сообщения Петербург-Выборг-Иматра.

С 11 ноября 2012 года автобусное сообщение между Иматрой и Санкт-Петербургом (через Йоутсено, Лаппеэнранту и Выборг) стало ежедневным. Лицензию на перевозки пассажиров получила компания Tilausliikenne E. Rantanen. Помимо рейсового автобуса ежедневно отправляются микроавтобусы от частных компаний.

Культура и спорт 
Культурный центр Иматры — место для проведения различных культурных мероприятий, праздников, выставок.

Музеи: Художественный музей, Городской культурно-исторический музей, Музей-жилище промышленных рабочих, Карельский дом, Дом-музей ветеранов.

Библиотеки: Главная библиотека, библиотека «Патсан кирьясто», библиотека «Вуоксеннискан кирьясто».

Крытые помещения для занятий физкультурой и спортом: спортивный комплекс (бассейн, кегельбан), ледовый дворец.

Площадки для занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе: спортивные площадки (атлетика, игры в мяч, теннис). Оздоровительная физкультура на воздухе (оздоровительные дорожки, лыжни, прогулочные дорожки, пляжи).

В апреле 2014 года прошёл очередной чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров.

Образование 
Услуги базового образования и дошкольного образования в Иматре организованы по региональной модели. В городе четыре района со школами и детскими садами как самостоятельными единицами. В последние годы было запланировано закрытие многих школ, а в 2008 году были приняты решения о закрытии школ. Проблема заключается в убыли населения и расположении школ на окраинах населенных пунктов.

Базовое образование предоставляется по следующим заведениям:

 Vuoksenniskan koulu (Классы 1–9)

 Kaukopään koulu (Классыt 1–6)

 Virasojan koulu (Toimii Vuoksenniskan koulukeskuksen yhteydessä (luokat 1-6)

Tainionkosken alue

 Tainionkosken koulu (lКлассы 1–6)

Mansikkalan–Imatrankosken alue

 Imatrankosken koulu (Классы 1–6)

 Meltolan koulu (lКлассы 1–6)

 Linnalan koulu (Классыt 1–6)

 Mansikkalan koulu (Классы 7–9)

Rajapatsaan alue

 Kosken koulu (Классы 7–9)

 Itä-Suomen koulu (Классы 0–9)

Дневные мероприятия организуются от имени города и организаций во всех областях на территории школ и детских садов.

Полное среднее образование в следующих отделениях:

 Совместная средняя школа Иматры, в помещении также находится средняя школа IB Южной Карелии и Финско-русская средняя школа в Восточной Финляндии.  Южнокарельский профессиональный колледж предлагает молодым людям возможность получить высшее профессиональное образование. Есть несколько подвариантов: гостиничный и ресторанный сектор, домашнее хозяйство, изобразительное искусство,  бизнес, сельское хозяйство и садоводство, технологии, здравоохранение и социальная помощь. Офисы расположены в Лаппеенранте, Иматре и Руоколахти.

Заброшенные школы:

 Sienimäen koulu (Классыt 1-6)

 Teppanalan koulu (Классы 1-6)

 Tainionkosken koulun yläkoulu (Классыt 7-9)

 Vuoksenniskan lukio

 Tainionkosken lukio

Туризм и достопримечательности 

Одним из наиболее привлекательных для туристов объектов является спа-отель «Иматран Кюльпюля», действующий круглый год. Летом большое количество посетителей привлекает сброс воды через плотину Иматранкоски, осуществляемый с конца июня до конца августа по субботам (до 2015 года ежедневно) в 18:00 по местному времени. Кроме этого, пуск воды осуществляется в лютеранское Рождество (25 декабря) и в новый год. В период летних водосбросов желающие могут переправиться через обычно сухое русло Вуоксы на подвесной переправе.

В сравнительно небольшом городе большое количество мест размещения. Самая известная гостиница — «Иматран Валтионхотелли», ныне принадлежащая к сети «Скандик» ("Scandic"). На пешеходной улице Коскенпаррас находится гостиница Center Hotel Imatra (до 2014 года — «Кумулюс Иматра»). На берегу Сайменского озера находится отель «Иматран Кюльпюля». На левом берегу Вуоксы находится гостиница «Вуоксенхови». К числу относительно дешёвых относятся «Анна Керн» и отель «Иматра». Кроме этого, недалеко от Иматры, но уже в юридических границах Лаппеенранты, есть две недорогих гостиницы Karjalan Portti и «Kulkuripoika».

В пределах Иматры два кемпинга, действующих в летнее время: «Уккониеми», расположенный неподалёку от «Иматран Кюльпюля», и «Каластуспуисто» («Рыболовный парк»), расположенный на полуострове и предназначенный главным образом для рыболовов . Есть также открытые круглый год хостелы «Immalanjärvi» («Иммаланъярви»), расположенный в районе Immola и «Уконлинна», расположенный неподалёку от «Иматран Кюльпюля».

В Иматре на берегу реки находится единственный в мире памятник, посвящённый совершившим суицид. В этот город, бывший тогда частью Российской империи, чуть не со всей Европы приезжали те, кто решил покончить с собой. В Санкт-Петербурге было принято решение не продавать билеты в Иматру только в одну сторону, и этой мерой удалось снизить количество суицидов.

Языковые особенности 

Инициатива шести муниципалитетов — Тохмаярви, Иматры, Лаппеэнранты, Пуумалы, Миккели и Савонлинны, ходатайствующих о пятилетнем проекте, в рамках которого в школах этих муниципалитетов было бы возможно заменить изучение шведского языка изучением русского языка, начиная с седьмого класса, но проект не нашел полного одобрения в правительстве.

Крупнейшие работодатели 

 Stora Enson Imatran tehtaat 1923
 Imatran kaupunki 1606
 Ovako Imatra Oy Ab 600
 Kaakkois-Suomen rajavartiosto 248
 VR Group 241
 Etelä-Karjalan Osuuskauppa 168
 Tieto Oyj 137
 Imatran kylpylä 112
 Imatran seurakunta 107
 Rämö Oy 85

Происшествия 
Большой резонанс в Финляндии вызвало , которое произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года. В результате стрельбы, устроенной ранее судимым 23-летним местным жителем Йори Юхани Ласоненом, были убиты председатель городского совета этого города  и две местные журналистки. Как показало предварительное следствие, Ласонен страдал психическими расстройствами, жертвы были им выбраны случайно.

Города-побратимы 
 : Лудвика
 : Зальцгиттер
 : Зволен
 : Тихвин, Зеленогорск, Светогорск
 : Сигетвар
: Китимат

Примечания

Ссылки 

 
 Достопримечательности Иматры
 Туризм в городе Иматра 

 
Города, основанные в XX веке
Пограничные КПП Финляндии